Losmann steht für:
 Losmann (Ostpreußen), die Bezeichnung für einen kleinen Feldpächter in Ostpreußen

Losmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Losmann (* 1978), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Losman
 Losemann